Vigneron bezeichnet:
 Vigneron-Maschinenpistole, eine belgische MPi

Vigneron ist der Familienname folgender Personen:
 Allen Vigneron (* 1948), amerikanischer Erzbischof
 Roger Vigneron (1937–2002), belgischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thierry Vigneron (* 1960), französischer Leichtathlet
 Véronique Vigneron, französische Judoka

Siehe auch:
 Fête des Vignerons, ein Schweizer Weinfest